Basilica di San Lorenzo – chiesa di San Lorenzo de El Escorial, in Spagna
 Basilica di San Lorenzo – chiesa di Firenze
 Basilica di San Lorenzo – chiesa di Kempten, in Germania
 Basilica di San Lorenzo – chiesa di Milano
 Basilica di San Lorenzo – chiesa di Mortara (PV)
 Basilica di San Lorenzo Maggiore – chiesa di Napoli
 Basilica di San Lorenzo – chiesa di Vicenza
 Basilica di San Lorenzo fuori le mura – chiesa di Roma
 Basilica di San Lorenzo in Doliolo – chiesa di San Severino Marche (MC)

Pagine correlate 

 Chiesa di San Lorenzo